Посохов Дмитро Вікторович (1990-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Посохов Олег Олексійович (* 1978) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Посохов Сергій Іванович (1964) — український історик, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 Посохова Людмила Юріївна (1966) — український історик, кандидат історичних наук, докторант.
російські прізвища